Rozdrażew est le nom :

 de la gmina de Rozdrażew, dans le powiat de Krotoszyn, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Rozdrażew, chef-lieu de cette gmina